Etnea – aggettivo femminile, per persona o cosa legata all'Etna
 Nocellara etnea – cultivar di olivo della Sicilia 
 Strada statale 284 Occidentale Etnea – strada statale italiana della Sicilia
 Via Etnea – via di Catania
 Zafferana Etnea –  comune italiano della città metropolitana di Catania

Pagine correlate 
Etneo